Vad, a magyar vadászati törvényben használt szakkifejezés a vadászható állatfajokra
 Vad, település Oroszországban, Komiföldön
 Vad, falu Oroszországban, a Nyizsnyij Novgorod-i terület Vadi járásának székhelye
 Vad, a Romániában, Brassó megyében található Vád falu román neve